Aschlberg ist der Name folgender Orte:

 Aschlberg (Gemeinde Purgstall), Ortslage in Purgstall an der Erlauf, Bezirk Scheibbs, Niederösterreich
 Aschlberg (Gemeinde Eidenberg), Ortschaft von Eidenberg, Bezirk Urfahr-Umgebung, Oberösterreich